«My Eyes» () — пятый сингл американского кантри-певца Блейка Шелтона с его седьмого студийного альбома Based on a True Story…. Был записан при участии певицы , а релиз прошёл в апреле 2014 года. Авторами композиции стали Tommy Lee James, Josh Osborne и Andrew Dorff.

История 
Сингл впервые вышел на кантри-радио 26 апреля 2014 года.
«My Eyes», достиг позиции № 1 в Радиоэфирном кантри-чарте Country Airplay журнала Billboard, в том числе став 12-м чарттоппером подряд для Блейка Шелтона. Песня получила положительные отзывы музыкальной критики, например от Taste of Country. К августу 2015 года было продано 550 000 копий сингла в США.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификация

Примечания 

Песни 2014 года
Кантри-баллады
Песни Блейка Шелтона
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay
Синглы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни на английском языке
Синглы Warner Bros. Records
Песни, спродюсированные Скоттом Хендриксом
Песни, написанные Джошем Осборном